Ernst H. K. von Dechen – geologo tedesco
Dechen – cratere lunare